Святой Эвазий (лат.:Evasius):
 Эвазий — мученик на северо-западе Африки.
 Эвазий — первый епископ Асти и Брешиа.